Jméno Kovářová se vztahuje na více osob či míst:
osoby
 Daniela Kovářová (* 1964) – česká právnička a politička
 Helena Kovářová (1921–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Marie Kovářová (1927–2023) – česká sportovní gymnastka
 Naďa Kovářová (* 1960) – česká herečka
 Věra Kovářová (* 1964) – česká politička, poslankyně STAN

místa
 Kovářová (Ujčov) – část obce Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou

Související články 
 Kovář (rozcestník)
 Kovář (příjmení)